

Astronomia
 1558 Järnefelt – asteroide della fascia principale

Persone
 Armas Järnefelt – direttore d'orchestra e compositore finlandese
 Arvid Järnefelt – giudice e scrittore finlandese
 Eero Järnefelt – pittore e insegnante finlandese
 Elisabeth Järnefelt – mecenate e salonista finlandese